Шеванн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Шеванн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Шеванн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Шеванн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре